Blanhac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Blagnac im Département Haute-Garonne
 Blaignac im Département Gironde